Romeriida — клада рептилій, що складається з діапсидів і вимерлого роду Paleothyris, якщо не всієї родини Protorothyrididae. Romeriida філогенетично визначена Laurin & Reisz (1995) як останній загальний предок Paleothyris і діапсидів, а також усіх його нащадків. Він названий на честь Альфреда Ромера, видатного палеонтолога хребетних тварин XX століття.

Нижче наведена кладограма, що показує розміщення Ромеріїд у межах Амніот, модифікована з Хілла, 2005 р.

Кладограма за Müller & Reisz, 2006:

 Поліфілетичні Protorothyrididae

Примітки 

Систематика тварин